L'expression de théorie classique est utilisée :
en économie, où elle désigne les thèses (sans en fixer les contours précis) développées essentiellement en Grande-Bretagne et en France au cours des  et s : voir École classique.
en physique, ce terme recouvre deux définitions distinctes, touchant à la perception quantique ou relativiste des systèmes : voir théorie classique (physique).